Hytinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hytinsaari (ö, lat 62,54, long 27,83), Norra Savolax, Varkaus, 
 Hytinsaari (ö, lat 62,64, long 27,79), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar